Мънроу може да се отнася за:
 Бил Мънроу (1911-1996), американски музикант
 Рандъл Мънроу (р. 1984), американски автор на комикси
 Уил Сиймор Мънроу (1863-1939), американски етнограф